Henrietta kan syfta på följande:
 Henrietta, ett kvinnonamn
 Henrietta (film), svensk komedifilm från 1983

Geografi

Australien 

 Henrietta, Tasmanien, ort

USA 

 Henrietta, New York, stad, 
 Henrietta, Missouri, Ray County, 
 Henrietta, Missouri (Johnson County), 
 Henrietta, North Carolina, Rutherford County, 
 Henrietta, Texas, countyhuvudort, Clay County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar